

Cognomi 
 Basciano – variante del cognome Bassi

Geografia 
 Italia
 Basciano – comune nella provincia di Teramo, Abruzzo
 Basciano – frazione di Monteriggioni nella provincia di Siena, Toscana
 Vicus di San Rustico di Basciano – località nel comune di Basciano

Persone 
 Vincent Basciano – mafioso statunitense